Torre Vella (Alaior), torre medieval de planta rectangular que es troba a Alaior.
 Torre Vella (Badalona), torre d'origen medieval d'estil gòtic-renaixentista de Badalona.
 Torre Vella (Torroella de Montgrí), urbanització del municipi de Torroella de Montgrí.